Petar Hubchev (Glozhene, 26 de fevereiro de 1964) é um ex-futebolista profissional búlgaro, zagueiro e líbero, retirado do futebol profissional, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Carreira 
Hubchev integrou a Seleção Búlgara de Futebol na Eurocopa de 1996 e na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol
 Perfil em LevskiSofia.info 

Futebolistas da Bulgária
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996